L'Énigme du mort vivant, ou le Mystère de la nativité julienne est un roman fantastique de Raoul de Warren publié en 1947.

Résumé
À Noël 1943 à Paris, à la suite d'une attaque aérienne, Charles se retrouve dans une cave avec Laurence et Michel mais s'y trouvent coincés. Ils trouvent une sortie et arrivent dans l'ancienne crypte d'une église où Charles découvre entre autres leurs prénoms, la date du jour et le nom d'un comte aïeul de Charles. Ils signent tous les 3 et constatent que ce sont les mêmes signatures qu'à Noël 1783 et 1863. Charles dit que chacun doit être le descendant d'un signataire antérieur avec le même prénom et qu'il manque 1 personne par rapport aux autres dates. Quelqu'un les libère et disparaît. Le journal relate que le lendemain, un défunt placé dans la crypte a parlé. Michel apprend que ça s'est déjà passé en 1863. Les 3 compères se revoient et Michel dit que le chef d'ilot avait été enfermé le lendemain et qu'il a trouvé le 4e, peut-être le chef d'ilot ? Ils apprennent qu'en 1864, un certain Grémillé a été tué dans la cave. Un soir, ils retournent dans la cave, s'y refont enfermer et découvrent un manuscrit disant qu'à Noël 1783, le comte a rendu 4 personnes immortelles 80 ans. Cette immortalité est 3 fois reconductible par le même rite. Le lendemain, un cadavre y est retrouvé. La police et le cousin de Laurence, journaliste, enquêtent mais l'identité du cadavre ne cesse de changer et on conclut à la sorcellerie.

Notes et références 

Roman fantastique français
Roman français paru en 1947